Анджей де Лазари (, 2 января 1946, Лодзь) — польский политолог, историк философии, филолог, советолог, эссеист, переводчик, профессор, преподаватель в Лодзинском университете (Польша) и в университете Коперника в Торуни. Автор многочисленных публикаций по истории России и её культуры и польско-русских отношений. Ученик Анджея Валицкого.

Происхождение 
Анджей де Лазари родился в семье эмигрантов из России. Его прапрапрадед, Дмитриос де Лазари — уроженец греческого острова Занте, в 1780 году поступил к Екатерине II на службу; в награду ему были пожалованы земли в Карасубазаре в Крыму; его сын, Николай Дмитриевич дошел за Наполеоном с русскими войсками до Парижа. Прадед Анджея, Николай Николаевич (1834—1901), был генералом жандармерии в Радомской губернии; дед, Константин Николаевич, одно время был начальником Лепсинского уезда, а потом, на территории Польши, царским чиновником по крестьянским делам в Радомской губернии, где у него было небольшое поместье. После революции семья эмигрировала в Лодзь. Брат деда, Александр Николаевич, один из первых военачальников Красной армии, был репрессирован и в 1942 году расстрелян (в 1956 реабилитирован).
Тётя Анджея, Ия де Лазари-Павловская, была известным польским философом, специалистом по этике.

Семья 
Женат на Эльжбете де Лазари — переводчице работ Питера Сингера. Их дочь, Катажина де Лазари-Радек, кандидат философских наук, преподаватель этики в Институте философии Лодзинского университета.

Научная биография 
В 1969 году окончил Варшавский университет.

В 1981 году получил степень кандидата гуманитарных наук на филологическом факультете Лодзинского университета; в 1989 году на кафедре прикладной лингвистики и восточно-славянской филологии в Варшавском университете получил докторскую степень по специальности в области русской литературы.

В 1997 году получил звание профессора.

Научная деятельность 
Анджей де Лазари составитель 5 томов русско-польско-английского лексикона «Идеи в России» (1999—2003).

В 2001—2004 годах он возглавлял исследование о «Взаимных предубеждениях поляков и русских» в Польском институте международных дел.

В настоящее время руководит Кафедрой Центральной и Восточной Европы Института международных исследований Лодзинского университета, а также курирует междисциплинарные исследования в области религиоведения и советологии.

Библиография 
 Идеи в России, Idee w Rosji, Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, pod. Red. A. de Lazari, t. 1-5, Warszawa-Łódź, 1999—2003.
  

 Польская и русская душа (от Адама Мицкевича и Александра Пушкина до Чеслава Милоша и Александра Солженицына) / ред. де Лазари А., Варшава, 2004. ISBN 83-918046-4-x

 Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan / red. Andrzej de Lazari. Warszawa 2006. ISBN 83-89607-65-4
 де Лазари А., Рябов О. В. Русские и поляки глазами друг друга: Сатирическая графика
 Анджей де Лазари. В защиту польского гонора.
 Анджей де Лазари. Как быть русским.
 Анджей де Лазари. Российская идентичность и исторический нарратив.

 Andrzej de Lazari. «Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością», Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009

 «Русский медведь»: История, семиотика, политика / под ред. А. де Лазари и О. В. Рябова. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 368 с.: ил. ISBN 978-5-86793-985-4
 Николай де Лазари, Наброски на бумагу, Łódź 2014.

Ссылки 
 Личный сайт
 Анджей де Лазари в Смоленске: «Я защищаю русскость вслед за Солженицыным».

См. также 
 Де Лазари, Ия
 Де Лазари, Константин Николаевич

Примечания 

Персоналии по алфавиту